NGC 6274-1
NGC 6274-2